Die Tour de France für Automotobile 1959 wurde als Etappenrennen für Automobile vom 18. bis 25. September in Frankreich und Belgien ausgetragen.

Die Veranstaltung 

Die Tour Auto verließ 1959 erstmals französisches Staatsgebiet, da die erste Etappe, nach dem traditionellen Start in Nizza, im belgischen Spa endete. Die Teilnehmer musste auch eine 310 km lange Wertungsprüfung auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps absolvieren. Schon während der ersten Etappe fand auf einer Rennstrecke eine gezeitete Sonderprüfung statt. Auf der Rennstrecke von Montlhéry mussten die Rennfahrer ein schnelles Rennen über 125 km bestreiten. 106 Teilnehmer nahmen das Rennen, das über Le Mans und Pau wieder zurück nach Nizza führte, auf, aber nur 29 Fahrzeuge erreichten das Ziel. Schon während der ersten Etappe blieben 45 Wagen mit technischem Defekt liegen.

Dem zweimaligen Gesamtsieger der schnelleren GT-Sportwagenklasse, Olivier Gendebien, war mit seinem Landsmann und Teamkollegen Willy Mairesse ein neuer Gegner erwachsen. Die beiden Belgier lieferten sich mit ihren Ferrari 250GT einen offenen Kampf bis zum Schluss, den Gendebien knapp für sich entscheiden konnte. Die Tourenwagenklasse gewann der Südamerikaner Hernando da Silva Ramos, mit Beifahrer Jean Estager, auf einem Jaguar Mark I. Die Damenwertungen gingen an Soisbault/Cancre (Triumph TR3 – GT-Sportwagenklasse) und Aumas/Wagner (Alfa Romeo Giulietta – Tourenwagenklasse).

Ergebnisse

Schlussklassement 

1nicht gestartet
2nicht gestartet
3nicht gestartet
4nicht gestartet
5nicht gestartet

XXX in der Tabelle steht für Teilnehmer unbekannt

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 110
 Gestartet: 106
 Gewertet: 29
 Rennklassen: 2
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: unbekannt
 Fahrzeit des Siegerteams: 10:33:15,000 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: keine
 Gesamtdistanz des Siegerteams: unbekannt
 Siegerschnitt: unbekannt
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Ergebnisse und Daten

1959
Motorsportveranstaltung 1959